RRH steht für:
 Regesta Regni Hierosolymitani, Geschichtswerk über die Kreuzzüge von Reinhold Röhricht
 Remote Radio Head, außentaugliche, allwetterfeste Montage von Spannungsversorgung, Sende- und Empfangsbaugruppe (Transceiver), Endverstärker und Duplexfilter am Antennenmast
 Ringtrichter-Richtungshörer, Apparatur, um Schallereignisse räumlich zu lokalisieren, auch Horchgerät

rrh. steht für:
 rechtsrheinisch
 TuS Köln rrh. 1874, deutscher Sportverein

Abkürzung